Hystrichopsylloidea är en överfamilj av loppor. Hystrichopsylloidea ingår i ordningen loppor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Hystrichopsylloidea 640 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Loppor
Hystrichopsylloidea